Winlock, holdkráter
 Winlock, város az USA Washington államában